Józef Bohdan Dziekoński (1816-1855) – polski pisarz
 Józef Pius Dziekoński (1844-1927) – polski architekt